Великая царица, Великая царская супруга или Главная жена царя () — титул главной царицы в окружении фараона в Древнем Египте.

Начало титулования 
Меритсегер, главная жена Сенусерта III — самая ранняя известная царица, чьё имя записано с этим титулом и заключено в картуш. Однако, свидетельства о ней есть лишь в более поздней эпохе Нового царства, поэтому титул может быть анахронизмом. Возможно, первой обладательницей титула была  из Второго переходного периода.

Женщина-фараон 

Особое место в истории «великих царских жён» занимает Хатшепсут. Она была «великой царской женой» её неполнородного брата Тутмоса II. За это время Хатшепсут стала «супругой бога Амона» (высочайший ранг жрицы в храме Амона в Карнаке). После смерти мужа она стала регентом, из-за малого возраста её пасынка Тутмоса III, единственного наследника мужского пола (рождённого наложницей Исидой), и правила успешно 22 года. Хотя до неё и другие женщины правили Египтом, Хатшепсут была первой женщиной, получившей титул фараон. Став фараоном, она назначила свою дочь Неферуру верховной жрицей, передав ей титул «Супруга бога Амона». Возможно её дочь стала «великой женой» Тутмоса III, но нет доказательств их предполагаемого брака.

Список великих жён фараонов

Среднее царство

Второй переходный период

Новое Царство

Третий переходный период

Поздний период

См. также 
 Супруга бога Амона
 Список фараонов

Примечания

Литература 

 W. Grajetzki: «Ancient Egyptian Queens: a hieroglyphic dictionary»

Ссылки 
 A list of Queens of Ancient Egypt. — Anneke Bart, Saint Louis University — Синтез информации из Dodson and Hilton: «The Complete Royal Families of Ancient Egypt», W. Grajetzki: «Ancient Egyptian Queens: a hieroglyphic dictionary», Kitchen’s books on Ramesside Inscriptions.

Египет

 
Списки:Древний Египет
Должности и титулы Древнего Египта